Президентские выборы в США определяют, кто станет президентом Соединённых Штатов Америки на ближайшие четыре года.

Выборы проводятся в первый вторник, следующий за первым понедельником ноября, раз в четыре года.

Номинация кандидатов от партий 

Способ, которым каждая партия избирает своего кандидата, может быть различным и варьируется от штата к штату. Обычно партия сначала проводит в отдельном штате внутрипартийные первичные выборы (праймериз), на которых избираются делегаты на общенациональную партийную конвенцию. Кандидат, который на этой конвенции получит наибольшее число голосов, номинируется от партии на президентские выборы. Количество делегатов, принимающих участие в конвенции, каждая партия устанавливает для себя самостоятельно. Так, например, в 1980 году на конвенции Демократической партии был 3331 делегат, в то время как на конвенции Республиканской партии — 1994.

Выборы

Всеобщее голосование 
 См. также: Избранный президент США
Выборы проходят в начале ноября, в первый после первого понедельника этого месяца вторник. В этот день в стране проходит всенародное голосование, но, поскольку выборы в США непрямые, окончательно победителя выявляет только голосование коллегии выборщиков.

Голосование выборщиков 

Выборщики голосуют в первый понедельник после второй среды декабря, ровно на 41-й день после дня всенародного голосования. Выборщики не собираются вместе, а голосуют все в своих штатах. Потом специальная комиссия конгресса США подсчитывает голоса, и 6 января председатель сената объявляет окончательные результаты президентских выборов.

См. также 
 Президентские дебаты в США

Примечания

Литература 
 

 
Должность президента США
События ноября